Rumunjska:
 Gradovi:
 Aninoasa (Argeş, Rumunjska), županija Argeş
 Aninoasa (Dâmboviţa, Rumunjska), županija Dâmboviţa
 Aninoasa (Gorj, Rumunjska), županija Gorj
 Aninoasa (Hunedoara, Rumunjska), županija Hunedoara
 Rijeke:
 Aninoasa (pritoka Călineştia), pritoka rijeke Călineşti
 Aninoasa (pritoka Dâmboviţe), pritoka rijeke Dâmboviţa
 Aninoasa (pritoka Olta), pritoka rijeke Olt